Osoby o tym nazwisku:
 Karoline Erdal – norweska biathlonistka

Osoby o tym imieniu:
 Erdal İnönü – turecki polityk i fizyk
 Erdal Yıldız – turecko-niemiecki aktor teatralny, filmowy i telewizyjny

Miejscowości o tej nazwie:
 Erdal (Askøy) – wieś w zachodniej Norwegii